Вейк-ан-Зеє 2002 (також «Корус-турнір» ()) — 66-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 9 по 25 січня 2004 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Перемогу на турнірі виборов Вішванатан Ананд.

 Категорія: 19.

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com
 Інформація про турнір на офіційному сайті

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Шахові турніри 2004
2004 у шахах
Січень 2004